Zdrobnělý výraz hvězdička má vícero významů:

 hvězdička (znak) – znak *
 hvězdička (hodnocení) – hodnocení hotelů, či restaurantů
 hvězdička (klasifikace) – známka s hvězdičkou
 hvězdička (pečivo), též hvězda – druh pečiva ve tvaru hvězdy podobný bílé žemli či housce
 hvězdička (lysina) – bílý flíček na koňském čele (velmi malá lysinka, resp. místo s náhradní bílou srstí, oproti jiné základní barvě)
 film s hvězdičkou – označovala se tak dříve na ČST věková nepřístupnost před televizním pořadem

Související články 
 hvězda (rozcestník)
 hvězdice (rozcestník)

Externí odkazy